Sono tre le unità della britannica Royal Navy che hanno portato la denominazione HMS Seal, dal termine usato nella lingua inglese per definire un generico Pinnipedia:

 La prima HMS Seal fu un cacciatorpediniere di Classe Earnest varato nel 1897, utilizzato durante la prima guerra mondiale e ceduto nel 1921.
 La seconda HMS Seal fu un sottomarino posamine di Classe Porpoise varato nel 1938. Durante un'operazione nella seconda guerra mondiale fu catturato dai tedeschi e riutilizzato dalla Kriegsmarine ridesignandolo UB.
 La terza ed ultima Seal era un mezzo da recupero e supporto varato nel 1967, originariamente appartenente alla Royal Air Force, trasferito per breve tempo alla Royal Navy nel 1991 e trasferito nuovamente al Royal Maritime Auxiliary Service lo stesso anno.

Seal